«Марьиногорский исследователь» — белорусский документально-художественный фильм-очерк об истории и культуре города Марьина Горка и Пуховичского района, снятый в 2019 году.

История создания 
В газете «Знамя юности» № 47 от 22 ноября 2018 года вышла статья, сообщающая, что Марк Веремейчик, тогда ещё начинающий режиссёр-школьник, известный на тот момент по телевизионным сюжетам в одной из молодёжных программ белорусского телевидения, заявил о планах снять фильм о своём родном городе Марьина Горка .

— На холме, где лежал камень, местные жители проводили языческие обряды. После того как священник окропил капище святой водой, булыжник провалился сквозь землю. На этом месте построили церковь. А так как стояла она на горе, ее прозвали Марьиногорской. Это предание будоражит мое воображение. Хочу создать фильм, основанный на легенде.

Через неделю с момента выхода газетной статьи аналитическая программа «Неделя», выходящая на центральном белорусском канале СТВ, выпустила сюжет о начале подготовительных работ к съёмкам фильма с рабочим названием «Марьина Горка — светлая зорька». Тогда Веремейчик в интервью рассказал о деталях фильма . Это интервью вскоре было продублировано в эфире радиостанции «Минская волна».

Первая съёмочная смена прошла в середине декабря. По этому поводу 14 января 2019 года вышел репортаж в районную газету «Пуховичские новости».

В еще строящемся храме снимали фильм… Занимались этим два человека — очень мудрый и совсем юный: ветеран дипломатической службы Михаил Алексейчик и минский школьник Марк Веремейчик. Объединила их общая цель — сделать что-то хорошее для своей малой родины… В планах целая серия сюжетов. В первом фильме переплетутся история появления Марьиногорского аграрно-технического колледжа, одного из старейших в нашей республике сельскохозяйственных учебных заведений, и еще только рождающегося на его территории храма в честь Святой мученицы Татианы, покровительницы студентов. 

В мае 2019 года было сообщено, что съёмки фильма окончены и начался монтажный период. Также было обнародовано утверждённое название фильма — «Марьиногорский исследователь», предполагаемая дата выхода, продолжительность и имена людей, принявших участие в съёмках фильма.

Фильм вышел в ноябре того же года.

Сюжет и описание 
Главный герой фильма — художник, в поисках идей для своих картин, решает написать исследовательскую работу, на основе которой, он, в будущем, напишет ряд картин. Художник, а теперь уже и исследователь, вспоминает стародавнюю легенду, по которой появляется город Марьина Горка, далее исследователь находит у себя карту Марьиной Горки и её окрестностей с маршрутом следования, изучив её и набравшись сил, художник-исследователь берёт свой велосипед-самоделку, прихватив с собой свою последнюю картину, и отправляется в путешествие-исследование… Впереди, исследователя ждёт много интересных рассказов и фактов из истории Пуховщины, кроме самой Марьиной Горки, он посетит такие населённые пункты как Блонь, Пуховичи, Марьино и Новосёлки.

В ролях 
 Марк Веремейчик — исследователь, художник
 Лилия Гончар — камео (местный житель)
 Михаил Алексейчик — камео (общественный деятель)
 Наталья Пархомчик — камео (журналист)
 Александр Пранович — камео (директор краеведческого музея)
 Владимир Третьяков — камео (автор песен)

Музыка в фильме 
Подробный список музыкальных произведений, прозвучавших в фильме (полужирным обозначены оригинальные версии песен, курсивом — обработанные):
 Альтанка (сл. И. Титовца, муз. И. Лученка)
 Полька беларуская (муз. И. Лученка)
 Алеся (муз. И. Лученка)
 Бярозка (муз. И. Лученка)
 Надыходзiць дзень (сл. и муз. В. Третьякова) 
 Веранiка (муз. И. Лученка)
 Спадчына (муз. И. Лученка)
 Мар’iна Горка (сл. и муз. В. Третьякова)
 Песня аб роднай зямлi (муз. И. Лученка)
 Зачарованная мая (муз. И. Лученка)
 Малiтва (муз. О. Молчана)
 Жураўлі на Палессе ляцяць… (муз. И. Лученка)
 Сiнi лён (сл. и муз. В. Третьякова)
 Майский вальс (муз. И. Лученка)
 Если б камни могли говорить… (муз. И. Лученка)
 Старое кино (муз. И. Лученка)
 В землянке (муз. К. Листова)
 Эх, дороги… (муз. А. Новикова)
 Матылi (муз. И. Лученка)
 Чаканне (муз. И. Лученка)
 Мой родны кут (муз. И. Лученка)
 Тихая пристань (муз. И. Лученка)
 Марьина Горка (сл. Б. Брусникова, муз. И. Лученка)

За главную музыкальную тему взята обработанная песня Игоря Лученка "Марьина Горка", оригинал которой звучит в финале фильма.

Примечания

Ссылки 
 Минский областной исполнительный комитет
 Пуховичские новости. Марьина Горка | ВКонтакте
 В поисках утраченного… Пуховичский район

Фильмы Белоруссии 2019
Пуховичский район
Телефильмы 2019 года